Występy pierwszej drużyny Makkabi w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Mistrzostwa kraju 
Poziom rozgrywek:

Bibliografia 
 WikiPasy - Encyklopedia KS Cracovia on line
 J.Cierpiatka, A.Gowarzewski, B.L.Szmel: 85 lat Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie. Księga pamiątkowa.

Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich